Pelc ist der Familienname folgender Personen:

 Jerzy Pelc (1924–2017), polnischer Sprachphilosoph und Semiotiker
 Ortwin Pelc (geb. 1953), deutscher Historiker